CAE:
 Computer-aided engineering
 Certificate in Advanced English — экзамен на Кембриджский сертификат продвинутого уровня